XBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boulsa (Burkina Faso)
 xbo – codice ISO 639-3 della lingua proto-bulgara